Робертюс (Бауке) Хогенбом (; родился 6 мая 1949 года, Амстердам) — нидерландский футбольный вратарь, завершивший игровую карьеру. Наиболее известен по выступлению за бельгийский клуб «Локерен», в котором установил рекорд клуба по проведённым матчам в чемпионате Бельгии — 449 игр. За четырнадцать сезонов, проведённых в «Локерене», Хогенбом сыграл 494 матча, при этом забил два гола с пенальти.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Локерен»
 Серебряный призёр чемпионата Бельгии: 1981
 Финалист Кубка Бельгии: 1981

Источники

Ссылки 
 Статистика на сайте sporting.be 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ВВА/Спартан
Игроки ФК «Локерен»